Ruffec (Charente)
 Ruffec (Indre)